Par ordre chronologique :
 Conquête romaine de la péninsule Ibérique, de 218 à 19 av. J.-C. ;
 Guerre des Gaules ou conquête de la Gaule, de 58 à 50 av. J.-C. ;
 Conquête romaine de la Rhétie et de l'arc alpin, de 16 à 7 av. J.-C. ;
 Conquête romaine de la Grande-Bretagne, de 43 à 83 ap. J.-C.